В 1969/70 годах состоялся 15-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Фейеноорд», победивший в финале в дополнительное время «Селтик». Впервые Кубок отправился в Нидерланды, прописавшись там на четыре года. В этом турнире дополнительные матчи при равенстве забитых и пропущенных мячей были отменены, учитывалось правило «гола на чужом поле», а при равенстве этого показателя победитель определялся жребием.

Предварительный раунд 

|}

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1969/70 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1969/70 на сайте RSSSF

1969
Футбол в Европе в 1969 году
Футбол в Европе в 1970 году